Le Stade Paul Pierre-Charles, également connu sous le nom complet de Stade omnisports Paul Pierre-Charles, est un stade omnisports martiniquais (servant principalement pour le football et l'athlétisme), situé au Fort, quartier de la commune du Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Saint-Pierre.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1968, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Assaut de Saint-Pierre.

Il porte le nom de Paul Pierre-Charles, homme politique et ancien maire de la commune de Saint-Pierre.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1968
Stade multifonction en France
Stade de football en Martinique
Stade d'athlétisme en Martinique
Salle de basket-ball en Martinique
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Saint-Pierre (Martinique)